Claude-Philibert Barthelot de Rambuteau
 Rambuteau – stazione della Metropolitana di Parigi